Agnia bezeichnet:
 Agnia (Elfenbeinküste), eine Kleinstadt und Commune in der Elfenbeinküste
 Agnia (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 (847) Agnia, einen Asteroiden des Hauptgürtels